

Po proizvajalcih
Seznam je iz leta 2012.

Po državah (leta 2012)

Sklici in reference

Zunanje povezave

Motorna vozila
Avtomobilska industrija